Il singolare del torneo di tennis Open de Franche Comté 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Berdych che ha battuto in finale Julien Benneteau 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Tomáš Berdych (Campione)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Jan Vacek (primo turno)

 Olivier Mutis (primo turno)
 Michaël Llodra (semifinali)
 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Julien Benneteau (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2004